Balbuena ist der Familienname folgender Personen:

 Agustín Balbuena (1945–2021), argentinischer Fußballspieler
 Bernardo de Balbuena (1568–1627), spanischer Dichter
 Danielle Balbuena (* 1997), US-amerikanische Rapperin siehe 070 Shake
 Fabián Balbuena (* 1991), paraguayischer Fußballspieler
 Roberto Fernández Balbuena (1890–1966), spanischer Maler